Kastenhaus steht für

historische Vorratsbauwerke vor allem in Bayern, heute denkmalgeschützt. Dazu zählen:
 Kastenhaus Beilngries
 Hofkasten (Hilpoltstein)
 Kastenhaus Höchstädt
 Kastenhaus Wemding 
 Kastenhaus Burg Harburg
 Kastenhaus Pleinfeld, heute Pleinfelder Pfarrhaus
 Kastenhaus Grafenwöhr, heute 1. Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum
 Kastenhaus Treuchtlingen

in Österreich:
 Schüttkasten (Weißenbach/Enns)
 Pfarrkirche Regelsbrunn

Weiteres
 maison bloc, Klassische Hausform auf Korsika